Clausen (Duitsland), Een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Clausen (Luxemburg), Een voorstad van Luxemburg-Stad in het Groothertogdom Luxemburg